Flamanville (Manche)
 Flamanville (Seine-Maritime)